Michelangelo Buonarroti, olasz reneszánsz festő és művész
Michelangelo (TMNT)
Michelangelo (TNT)
Michelangelo (film)
Michelangelo (vonat)
Michelangelo (vírus)